Rāmshīr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Rāmshīr (kommunhuvudort i Iran), Khuzestan, 
 Shahrestān-e Rāmshīr, kommun, Khuzestan, 

Robotskapade Iranförgreningar